Mivtsa Yonatan steht für:
 Operation Entebbe, eine militärische Befreiungsaktion in der Nacht zum 4. Juli 1976 auf dem Flughafen von Entebbe in Uganda
 Operation Thunderbolt (Film), ein israelisches Filmdrama von Menahem Golan aus dem Jahr 1977. Es behandelt die Operation Entebbe.